Comitato esecutivo centrale dell'URSS, organo del potere statale in Unione Sovietica
Comitato esecutivo centrale panrusso, organo del potere statale nella RSFS Russa
Ciascuno dei Comitati esecutivi centrali delle Repubbliche sovietiche esistite prima del 1938
Comitato esecutivo centrale del PCC, organo direttivo del Partito Comunista Cinese